

Toponymie

France 
 Rouhling, commune française en Moselle.

Patronyme 
 Fred Rouhling (1970-), grimpeur français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme